Giorgio Palù (1949-) – medico italiano, presidente dell'agenzia italiana del farmaco
 Giorgio Palù (1964-) – architetto italiano